Die Liga II 2011/12 war die 72. Spielzeit der zweithöchsten rumänischen Fußballliga. Sie begann am 19. August 2011 und endete am 2. Juni 2012. Von Ende November 2011 bis Mitte März 2012 ruhte der Spielbetrieb (Winterpause). Aufsteiger in die Liga 1 waren FC Viitorul Constanța, CSMS Iași, Gloria Bistrița und CS Turnu Severin.

Modus 
Die Liga II wurde in zwei Staffeln mit jeweils 16 Mannschaften ausgetragen. Die beiden erstplatzierten Mannschaften jeder Staffel stiegen in die Liga 1 auf, während die drei letztplatzierten Teams in die Liga III absteigen mussten. Zweite Mannschaften von Erstligisten, Vereine, die vor weniger als drei Jahren gegründet worden waren, sowie wie Vereine mit Steuerschulden waren nicht aufstiegsberechtigt. Für einen Sieg gab es drei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit am Saisonende entschied nicht die Tordifferenz, sondern der direkte Vergleich.

Staffel 1

Staffel 2

Weblinks 
 Staffel 1 auf romaniansoccer.ro (englisch)
 Staffel 2 auf romaniansoccer.ro (englisch)

2011 12
Fußballsaison 2011/12